Fourier může označovat:

 Joseph Fourier (1768–1830), francouzský matematik a fyzik
 Fourierovy řady jsou pojmenovány na jeho počest
 Fourierova transformace – zobecnění fourierových řad
 Fourierův zákon – vedení tepla
 Fourierova metoda, separace proměnných – postup při řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic
 Charles Fourier (1772–1838), francouzský utopický socialista
 Pierre Fourier (1565–1640), svatořečený francouzský kněz

Podobná jména 
 Fournier